Сент-Этьен-лез-Орг:

 Сент-Этьен-лез-Орг — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Сент-Этьен-лез-Орг — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.